Bullfrog peut faire référence à :
 Bullfrog, une société de développement de logiciels,
 Bullfrog Marina, dans l'Utah,
 Comté de Bullfrog, un comté dans le Nevada,